Беатрис од Провансе (, 1231 - Ночера Инфериоре, 23. септембар 1267)је био краљ Француска из династије Династија Барселона. Био је син Рамон Беренгер IV од Провансе и Беатриче Савојска.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Умрли 1267.
Династија Барселона